Шейсет и шестото издание на фестивала на италианската песен „Санремо“ се проведе в град Санремо, Италия в театър „Аристон“ от 9 до 13 февруари 2016 година с водещ Карло Конти, придружен от актьора Габриел Гарко, имитаторката Вирджиния Рафаеле (всяка вечер влиза в образа на различни персонажи: първата вечер – на актрисата Сабрина Ферили, втората – на балерината Карла Фрачи, третата – на Донатела Версаче, четвъртата – на Белен Родригес, а по време на петата вечер не играе роля) и от румънската моделка и актриса Мадалина Генеа.

Изпълнителите са разделени в две категории – Шампиони (съставена от общо двайсетима изпълнители) и Nuove proposte (Нови предложения; съставена от осем изпълнители).

Победители в това издание от категорията Campioni са групата Стадио с песента Un giorno mi dirai (Някой ден ще ми кажеш), а от категорията Nuove Proposte – Франческо Габани с песента Amen (Амин).

Категория Шампиони

Категория Нови предложения

Вечери

Първа вечер 
През първата вечер на фестивала са представени десет от общо двайсетте песни от категорията Шампиони.

 Шампиони
 

 Гости
 Джузепе Отавиани
 Лаура Паузини – китка: Invece no/Strani amori/Vivimi, La solitudine, Simili (връх на гледаемост между 21:45 и 22:15 ч. италианско време, 15 678 000 зрители)
 Алдо, Джовани и Джакомо
 Елтън Джон – Your Song, Sorry Seems to Be the Hardest Word и Blue Wonderful
 Метр Жимс – Est-ce que tu m'aimes ?
 Касия Смутняк и Анна Фолиета
 Марта Цоболи и Джанлука Де Анджелис
 Роко Таника (на живо от пресцентъра на фестивала)

Втора вечер 
Втората вечер е открита с около половин час по-рано от предната заради надпреварата между новобранците от категория Nuove Proposte – четирима от общо осем участници изпълняват по двойки предизвикателства на живо – двамата от тях, събрали най-много гласове, продължават към полуфинала през четвъртата вечер. Останалите десетима участници от категорията Campioni представят песните си.

 Шампиони
 

 Нови предложения – четвърт финали

 
 

 Гости
 Salut Salon
 Ерос Рамацоти – китка: Terra promessa/Una storia importante/Adesso tu/Più bella cosa и Rosa nata ieri
 Ецио Босо – Following a Bird
 Марта Цоболи и Джузепе Де Анджелис
 Ели Голдинг – Love Me like You Do и Army
 Никол Кидман
 Нино Фрасика
 Роко Таника (на живо от пресцентъра на фестивала)
 Антонино Канавачуоло

Трета вечер 
Продължава надпреварата между останалите четирима участници от категорията Nuove Proposte отново по две двойки, изпълняващи предизвикателството на живо – накрая само двамата, събрали най-голям зрителски вот, продължават към полуфинала четвъртата вечер. Всички участници от категорията Campioni се надпреварват с кавъри на италиански песни и на края на вечерта е избрано за победител изпълнението, събрало най-много гласове от телевота и от пресцентъра на фестивала.

 Шампиони

 
 
 
 
 
 

 Нови предложения – четвъртфинали

 
 

 Гости
 Марк Олон
 Пух – китка: Dammi solo un minuto/Tanta voglia di lei/Piccola Katy/Noi due nel mondo e nell'anima/Pensiero/Chi fermerà la musica и Uomini soli
 Никол Орландо
 Pino & gli anticorpi
 Хозиър – Take Me to Church
 Марта Цоболи и Джалука Де Анджелис
 Роко Таника (на живо от пресцентъра на фестивала)

Четвърта вечер 
Допуснатите четирима изпълнители от категорията Nuove Proposte първи изпълняват песните си, а след тях излизат и тези от Campioni. Системата на гласуване по време на четвъртата вечер е обща и за двете категории. Общият вот включва този на публиката (40%) и на наравно разделения между експертното и демоскопското жури (30% за всяко едно). След като са сумирани процентите от първите две вечери и четвъртата, от Campioni отпадат четирима изпълнители и са съобщени победителите в категорията за новобранци.

 Шампиони

 

 Нови предложения – финал

 
 
 

 Гости
 Миеле – Mentre ti parlo (Докато ти говоря)
 Енрико Бриняни
 Елиза – китка: Luce (Tramonti a nord est)/L'anima vola/Gli ostacoli del cuore и No Hero
 Джей Балвин – Ginza
 Роко Папалео и Алесандро Гасман
 Lost Frequencies – Reality
 Марта Цоболи и Джалука Де Анджелис
 Роко Таника (на живо от пресцентъра на фестивала)

Пета вечер 
Останалите петнайсет изпълнители в надпреварата от категорията Campioni изпяват отново песните си. След изявите им,
Вотът за тази вечер е същият като този за четвъртата – 40% се полага на публиката и поравно 30% за експертното и съответно демоскопското жури.

Трите песни, събрали най-много гласове, достигат до финала за трите най-добри. Тримата изпълнители излизат отново на сцената и чрез последен вот се избира победителят на това издание.

 Шампиони
 
 

 Шампиони – финал за първите трима
 
 
 

 Гости
 Франческо Габани – Amen (Амин)
 Il Volo (на живо от Ню Йорк)
 Роберто Боле
 Кристина Д'Авена – китка: Il valzer del moscerino/Kiss me Licia/Occhi di gatto/I puffi
 Джорджо Панариело и Леонардо Пиерачони
 Ренато Дзеро – китка: Favola mia/Più su/Amico/Nei giardini che nessuno sa/Cercami/Il cielo/I migliori anni della nostra vita/Triangolo/Mi vendo и Gli anni miei raccontano
 Джузепе Фиорело
 Уили Уилям – Ego
 Гулиелмо Шила

 Видео съобщения
Всеки изпълнител получава видео съобщение с пожелание за късмет преди изпълнението си по време на финалната вечер.

 Фиорело за Франческа Микиелин
 Мигел Босе за Алесио Бернабеи
 Салваторе Еспозито за Клементино
 Лоредана Берте за Пати Право
 Фикара и Пиконе за Лоренцо Фрагола
 J-Ax за Ноеми
 Мал за Елио е ле Сторие Тезе
 Джузи Ферери за Ариза
 Карло Вердоне за Стадио
 Francesco Renga за Аннализа
 Vincenzo Salemme за Роко Хънт
 Рафаела Кара, Емис Кила и Макс Пецали за Долченера
 Франческо Панофино за Енрико Руджери
 Джулиано Санджорджи за Джовани Какамо и Дебора Юрато
 Фабрицио Моро за Валерио Скану
 Серена Дандини за Ирене Форначари

Българско присъствие на фестивала 
 Здравко Петров – музикален редактор в БНР, отразяващ фестивала от Санремо за БНР и БНТ.
 Димитър Йосифов

Бележки 

2016